Jerzy Janiszewski (1944–2019) – polski dziennikarz muzyczny, prezenter radiowy
 Jerzy Janiszewski (ur. 1953) – polski grafik, autor loga „Solidarności”